False (englisch für „unzutreffend“, von lateinisch falsus „falsch“) steht für:

 false (Unix), Kommandozeilenprogramm
 false, ein Wahrheitswert (wahr/falsch), siehe Aussagenlogik #Einfache Aussage (Elementaraussage)
 False, Namensbestandteil bestimmter jüdischer Familien aus Galizien, siehe Recte #Namenkunde
 False Lake, See in der Region Southland, Neuseeland

Siehe auch:
 Falschheit (Begriffsklärung)